Olympiska spelen (OS) 1960 betyder:
Olympiska sommarspelen 1960, som anordnades i Rom i Italien
Olympiska vinterspelen 1960, som anordnades i Squaw Valley i delstaten Kalifornien i USA